Longardoriani – abitanti di Longardore
Longardoriani – abitanti di San Salvatore (Sospiro)